Vlaamse Journalisten Vereniging, 
 Vlaamse Juristenvereniging,
 Vereniging van Juristen voor de Vrede (Nederland),
 Vereniging Jonge Veteranen (Nederland)